Warrego steht für:

 Warrego River, Fluss im Osten Australiens

 HMAS Warrego, zwei Schiffe der australischen Marine

 Paul Warrego, Pseudonym des australischen Schriftstellers Paul Wenz (1869–1939)